Tapejara wellnhoferi (de una palabra tupí que significa "el ser antiguo") es la única especie ya extinta de un género de pterosaurio brasileño. Este animal contaba con una cresta que consiste en una forma semicircular sobre el hocico y una púa ósea que se extendía hacia atrás detrás de la cabeza, esta posiblemente le halla servido para el cortejo y para evitar depredadores. Vivió en el Cretácico, hace 112.6 a 109 Millones de años. Se han encontrado esqueletos alrededor de la Formación Santana, en Brasil.

Especies y clasificación

La especie tipo y única actualmente reconocida como válida por la mayoría de los investigadores es Tapejara wellnhoferi. El nombre específico honra al paleontólogo alemán Peter Wellnhofer. Dos especies más grandes, Tapejara imperator y Tapejara navigans fueron clasificadas en este género. Sin embargo, varios estudios publicados en 2007 demostraron que T. imperator y T. navigans son significativamente diferentes de T. wellnhoferi y, por lo tanto, fueron reclasificaron en nuevos géneros. La especie T. imperator recibió su propio género, Tupandactylus, por Alexander Kellner y Diogenes de Almeida Campos Unwin y Martill encontraron que T. imperator y T. navigans pertenecían al mismo género, y los nombraron Ingridia imperator e I. navigans, respectivamente. El nombre del género era en honor de la difunta esposa de Wellnhofer, Ingrid. Debido a que Tupandactylus fue nombrado primero, este retiene la prioridad sobre el nombre Ingridia. Para complicar las cosas, tanto el nombre Tupandactylus como Ingridia usaban al antiguo Tapejara imperator como su especie tipo. Los científicos que describieron a Tupandactylus no nombraron a Tupandactylus navigans (pero en vez de ello sugirieron hacerlo sinónimo de Tupandactylus imperator), y Tapejara navigans no fue formalmente reclasificado como una especie distinta de Tupandactylus hasta 2011.

 
El cladograma sigue el análisis realizado en 2011 por Felipe Pinheiro y colaboradores.

Historia natural
Tapejara vivía en la orilla de los lagos o en islas interiores, y es probable que fueran voladores lentos y no recorriesen grandes distancias. Se alimentaban, como el resto de miembros de su grupo, fundamentalmente de frutos, siendo el único grupo de pterosaurios en hacerlo. Las comparaciones entre los anillos escleróticos de Tapejara y de reptiles y aves modernos sugieren que este animal debió de haber sido catemeral, es decir activo a través del día durante cortos intervalos.

Referencias

In the Sky (Dinosaurs) (Library Binding) (ISBN 0-8368-2918-2)
Haines, Tim & Chambers, Paul. (2006) The Complete Guide to Prehistoric Life. Canadá: Firefly Books Ltd.

Pterodactyloidea
Pterosaurios de América del Sur
Pterosaurios del Cretácico